Eastfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Eastfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire, w Peterborough
 Eastfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Eastfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Eastfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w Barnsley